Konak je selo jugoistočno od Vrbovca. 

Konak se nalazi u ravnici na cesti Vrbovec - Čazma. Prvi doseljenici u Konak stižu 1910. godine. 

Danas je Konak smješten na izlazu Vrbovec-jug tzv. vrbovečke obilaznice.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji